Националният отбор по волейбол на Тунис представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал на олимпийски игри.

Олимпийски игри

Източници 

Тунис
Спорт в Тунис